Koncz István:

 Koncz István (1935–2021), vízilabdázó, edző
 Koncz István (1937–1997), költő, ügyvéd
 Koncz István (1962–), színművész